Афана́сиос «Са́кис» То́лис (; род. 29 июня 1972, Афины), также известный под псевдонимом Necromayhem — греческий музыкант, более известный как вокалист и гитарист дарк/блэк-метал-группы Rotting Christ.

Он продюсировал некоторые альбомы группы и участвовал в качестве сессионного клавишника. Сакис также исполнял вокал и играл на гитаре для ряда групп, например, он исполнил бэк-вокал в треке «Mocking Modesty» на альбоме Nightrage Wearing a Martyr's Crown и дополнительный вокал на сингле  «Just Fourteen Seconds» с альбома The Tides in Our Veins.

Он также играл на гитаре в блэк/дэт-метал группе Thou Art Lord, в которую входят участники нескольких других известных греческих экстрим-метал групп, таких как Necromantia и Septic Flesh.

В 2018 году Толис объявил, что в соавторстве с Дайалом Паттерсоном пишет книгу под названием Non Serviam: The Official Story Of Rotting Christ. Книга была опубликована в ноябре 2018 года и подробно описывает историю группы.

В честь него и его брата Фемиса Толиса был назван вид доисторической офиуры Brezinacantha tolis.

Дискография

Rotting Christ 
 Thy Mighty Contract (1993)
 Non Serviam (1994)
 Triarchy of the Lost Lovers (1996)
 A Dead Poem (1997)
 Sleep of the Angels (1999)
 Khronos (2000)
 Genesis (2002)
 Sanctus Diavolos (2004)
 Theogonia (2007)
 Aealo (2010)
 Κατά τον δαίμονα εαυτού (2013)
 Rituals (2016)
 The Heretics (2019)

Thou Art Lord 
 DV8 (2002)

Sound Pollution 
 Practic Holocaust (1988)
 The Other Side of Life (1989)

Как приглашённый музыкант 
 Out of the Lair — Psychotears (2003)
 Astarte — Sirens (2004)
 Daylight Misery — Depressive Icons (2010)

Сольное творчество 
 Among The Fires Of Hell (2022)

Примечания 

Хеви-метал-вокалисты
Гитаристы Греции